Store göl kan syfta på:
Store göl (Barnarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun
Store göl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun

Se även
Storegöl
Stora gölen